Kumi steht für:

 Kumi (Stadt), eine Stadt in Uganda
 Distrikt Kumi, Uganda
 eine Stadt in Südkorea, siehe Gumi

 
Kumi ist der Familienname folgender Personen:
 Samuel Patrick Ofei Kumi, ghanaischer Diplomat

KuMi steht als Abkürzung für:
 Kulturpolitische Mitteilungen, deutsche Verbandszeitschrift

Siehe auch:
 Kuumi

Abkürzung